Bredal, även skrivet Bredahl, är ett danskt och norskt efternamn, och kan syfta på:

 Anne Margrethe Bredal (1655–1729), dansk lärd, guvernant och författare
 Christian Hviid Bredahl (1784–1860), dansk författare
 Ivar Frederik Bredal (1800–1864), dansk kompositör
 Johan Bredal (1862–1948), norsk jurist
 Liv Bredal (1919–2011), norsk skådespelare
Niels Bredal (1841–1888), dansk målare, son till Ivar Frederik Bredal
Niels Krog Bredal (1733–1778), norsk-dansk dramatiker och kompositör
Peter Bredal (rysk amiral) (1683–1756), norsk-rysk amiral
Peter Jensen Bredal (död 1658 eller 1659), dansk amiral
 Stine Bredal Oftedal (född 1991), norsk handbollsspelare
Thomas Bredahl (född 1980), dansk gitarrist

Danska efternamn
Norska efternamn